Список бабочек Финляндии включает в себя все виды бабочек из надсемейства булавоусые (Papilionoidea) и толстоголовковых (Hesperioidea), которые были зарегистрированы в Финляндии. Местная фауна бабочек включает 111 видов булавоусых и 10 видов толстоголовок. Однако некоторые виды были зарегистрированы только по одному разу.

В настоящее время в Финляндии надсемействах Papilionoidea и Hesperoidea есть 2 вида относятся к природоохранной категории "Виды на грани исчезновения" (под критической угрозой) (CR), 12 видов, находящихся под угрозой исчезновения (EN) и 10 видов, классифицированы как уязвимые (VU). 17 видов бабочек охраняется по закону Финляндии об охране природы.

Papilionoidea

Pieridae 
 Coliadinae
 Colias crocea — желтушка шафрановая
 Colias hecla sulitelma
 Colias hyale — желтушка луговая
 Colias palaeno — желтушка торфяниковая
 Colias tyche werdandi
 Gonepteryx rhamni — крушинница

 Dismorphiinae
 Leptidea reali
 Leptidea sinapis — белянка горошковая

 Pierinae
 Anthocharis cardamines — зорька или аврора
 Aporia crataegi — боярышница
 Euchloe ausonia — зорька белая
 Pieris brassicae — капустница
 Pieris napi — брюквенница
 Pieris rapae — репница
 Pontia callidice
 Pontia chloridice
 Pontia daplidice — белянка резедовая

Papilionidae 
 Papilioninae
 Iphiclides podalirius — подалирий
 Papilio machaon — махаон
 Parnassiinae
 Parnassius apollo — аполлон (охраняется законом)
 Parnassius mnemosyne — мнемозина (охраняется законом)

Lycaenidae 
 Lycaeninae
 Lycaena dispar — червонец непарный (охраняется законом)
 Lycaena helle — червонец Гелла (охраняется законом)
 Lycaena hippothoe
 Lycaena phlaeas — червонец пятнистый
 Lycaena tityrus
 Lycaena virgaureae — червонец огненный

 Polyommatinae
 Celastrina argiolus
 Cupido alcetas — голубянка альцет
 Cupido argiades
 Cupido minimus — голубянка карликовая
 Glaucopsyche alexis
 Glaucopsyche arion  (охраняется законом)
 Plebeius amandus
 Plebeius argus — голубянка аргус
 Plebeius artaxerxes
 Plebeius glandon aquilo  (охраняется законом)
 Plebeius eumedon
 Plebeius idas
 Plebeius nicias
 Plebeius optilete
 Polyommatus icarus — голубянка икар
 Polyommatus semiargus
 Polyommatus vicrama  (охраняется законом)
 Scolitantides orion  (охраняется законом)

 Theclinae
 Callophrys rubi — малинница
 Neozephyrus quercus
 Satyrium pruni
 Satyrium w-album
 Thecla betulae

Nymphalidae 
 Apaturinae
 Apatura ilia — переливница тополёвая
 Apatura iris — переливница ивовая

 Heliconiinae
 Argynnis laodice — перламутровка зеленоватая
 Argynnis adippe — перламутровка адиппа
 Argynnis aglaja — перламутровка Аглая
 Argynnis niobe — перламутровка ниоба
 Argynnis paphia — перламутровка большая
 Boloria aquilonaris — болория северная
 Boloria chariclea
 Boloria freija — перламутровка фрейя
 Boloria frigga — перламутровка фригга
 Boloria eunomia
 Boloria euphrosyne — перламутровка эвфросина
 Boloria improba  (охраняется законом)
 Boloria napaea
 Boloria polaris
 Boloria selene — перламутровка селена
 Boloria thore  (охраняется законом)
 Boloria titania  (охраняется законом)
 Brenthis ino
 Issoria lathonia

 Limenitidinae
 Limenitis camilla — ленточник камилла
 Limenitis populi — ленточник тополёвый

 Nymphalinae
 Araschnia levana — пестрокрыльница изменчивая
 Euphydryas aurinia — шашечница Авриния (охраняется законом)
 Euphydryas iduna - шашечница северная
 Euphydryas maturna — шашечница матурна (охраняется законом)
 Melitaea athalia — шашечница аталия
 Melitaea cinxia — шашечница цинксия
 Melitaea diamina — шашечница Диамина (охраняется законом)
 Polygonia c-album — углокрыльница c-белое
 Nymphalis antiopa — траурница
 Nymphalis io — павлиний глаз
 Nymphalis polychloros — многоцветница
 Nymphalis urticae — крапивница
 Nymphalis vaualbum — многоцветница v-белое
 Nymphalis xanthomelas — многоцветница черно-рыжая
 Vanessa atalanta — адмирал
 Vanessa cardui — репейница

 Satyrinae
 Hipparchia semele
 Pararge achine  (охраняется законом)
 Pararge petropolitana
 Pararge megera
 Pararge maera
 Pararge aegeria tircis — краеглазка эгерия
 Hyponephele lycaon
 Aphantopus hyperantus — глазок цветочный
 Maniola jurtina — воловий глаз
 Coenonympha glycerion — сенница гликерион
 Coenonympha pamphilus
 Coenonympha hero — сенница Геро
 Coenonympha tullia — сенница туллия
 Erebia euryale euryaloides
 Erebia disa
 Erebia pandrose — чернушка Пандроза
 Erebia ligea — чернушка лигея
 Erebia medusa polaris — чернушка медуза (охраняется законом)
 Erebia embla — чернушка Эмбла
 Oeneis bore
 Oeneis jutta — бархатница Ютта
 Oeneis norna

Толстоголовковые Hesperioidea

Hesperiidae 
 Heteropterinae
 Carterocephalus palaemon — толстоголовка палемон
 Carterocephalus silvicola
 Heteropterus morpheus
 Hesperiinae
 Hesperia comma   (охраняется законом)
 Ochlodes sylvanus
 Thymelicus lineola

 Pyrginae
 Pyrgus alveus
 Pyrgus andromedae
 Pyrgus centaureae
 Pyrgus malvae

Примечания

Ссылки 
 The first and the last records of Macrolepidopteran species in Finnish biogeographical provinces   (partially outdated)

См. также 
 Список дневных бабочек Украины
 Список ночных бабочек Финляндии

Списки булавоусых бабочек по регионам
Списки животных Финляндии
бабочки Финляндии